Діджюляй (Расейняйський район)
 Діджюляй (Шальчинінкський район)

 Діджюляй (Підляське воєводство) (поль. Dziedziule)